Knoblauch-Schwindling ist der Name mehrerer Pilze

 Langstieliger Knoblauchschwindling (Mycetinis alliaceus), auch Saitenstieliger Knoblauchschwindling
 Echter Knoblauchschwindling (Mycetinis scorodonius), auch Kleiner Knoblauchschwindling, Küchenschwindling oder Mousseron